Кадриа́на Сагайда́к (; ) — канадская кёрлингистка из города Гимли, провинция Манитоба.

Участвует в соревнованиях смешанных пар с Колтоном Лоттом. Серебряный призёр Чемпионата Канады среди смешанных пар.

Достижения 
 : серебро (, ), бронза  ().

Карьера 
Кадриана Сагайдак добилась успеха в кёрлинге смешанных пар с бойфрендом Колтоном Лоттом. Их первым соревнованием стал Чемпионат Манитобы по кёрлингу среди смешанных пар 2018 года, который они выиграли и получили место на Чемпионате Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2018. Этот дуэт был самым молодым на турнире и единственным, который не проиграл по групповом этапе. Однако в финале они проиграли со счетом 8–7 паре Лора Крокер и Кирк Майерс.

В сезоне 2018-19 команда Сагайдак / Лотт была представителем Канады на третьем этапе Кубка мира. Они выиграли турнир, получив право на участие в Гранд Финале. На Чемпионате Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2019 команда вышла в полуфинал, в котором проиграла со счетом 7–6 команде Nancy Martin / Тайрел Гриффит.

Частная жизнь 
Кадриана Сагайдак работает ассистентом врача-оптометриста в Oakley Vision Center. Она состоит в отношениях со своим партнером по смешанным парам Колтоном Лоттом.

Команды

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу